У́льчский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Хабаровском крае Российской Федерации.

Административный центр — село Богородское.

История 
Ульчский район был образован 17 января 1933 года из бывших Больше-Михайловского, Ульчско-Негидальского национальных районов и северной части Нижне-Тамбовского района. До 1934 года входил в состав Нижне-Амурского округа (центр округа — город Николаевск-на-Амуре). 25 января 1935 года район вошёл в состав вновь образованной Нижне-Амурской области. В октябре 1938 года Нижне-Амурская область отошла к Хабаровскому краю. 23 января 1956 года область была упразднена, и её районы, в том числе и Ульчский, вошли напрямую в состав Хабаровского края. В феврале 1963 года по программе укрупнения районов и изменения территориального деления Хабаровского края Ульчский район был слит с частью Тахтинского района и преобразован в Ульчский промышленный район, в январе 1965 года преобразован в Ульчский район с центром в селе Богородское.

География 
Ульчский район расположен в центрально-восточной части Хабаровского края, протянувшись вдоль реки Амур с севера на юг на 340 км. Территория района занимает площадь 39 310 км². Район граничит на юге — с Ванинским и Комсомольскими районами, на северо-западе — с районом имени Полины Осипенко, на севере — с Николаевским районом. На востоке омывается водами Татарского пролива.

Территория района неоднородна, значительную её часть занимают Удыльско-Кизинская и Амуро-Амгуньская низменности. На северо-западе протянулся Чаятынский хребет со средними высотами в 500—600 метров, максимальными — до 980 метров. Правобережье реки Амур представляет собой плато вулканического происхождения с высотами до 700—800 метров, расчленённое небольшими реками. Отдельные вершины здесь представляют конусы древних вулканов (вершины на мысах Сушева, Чихачева, в районе озёр Кади и Кизи). К югу от озера Кизи, в верховьях правого притока рек Яй и Муты простираются северные отроги Голого хребта Хумми, высшая его точка — гора Шаман — возвышается на 1182 метра.

Река Амур играет значительную роль в жизни населения и развитии экономики района. Она связывает почти все населённые пункты района с городами Николаевском-на-Амуре, Комсомольском-на-Амуре, Амурском и Хабаровском. Амур является не только крупнейшей водной магистралью, но и базой для хозяйственной деятельности рыболовецких колхозов. В него впадают около 160 рек различной длины: Амгунь, Бичи, Пильда, Лимури, Яй и другие.

Самым крупным озером является озеро Удыль (площадь 390 км²), связанное с рекой Амур через Ухтинскую протоку. Другими крупными озёрами являются Кизи, Кади, Иркутское, Дудинское, Черемшанное, Халанское, Дальжинское, Акшинское.

Большое значение для района имеет и то, что он с восточной стороны имеет выход в Татарский пролив. Большая часть заготавливаемого леса в районе вывозится морским путём через порт Де-Кастри.

Климат 

Климат умеренный, муссонный. Среднегодовая температура воздуха в континентальной части района колеблется от −0,8°C до −2,8 °C, на побережье Татарского пролива — от +0,5 °C до +0,9 °C. Среднегодовое количество осадков составляет около 470—480 мм.

Ульчский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Зима холодная, сухая, ясная. Средняя температура самого холодного месяца января равна −25 °C … −28 °C, на побережье — около −18 °C. Абсолютные минимумы на уровне −45 °C … −50 °C. Количество дней со снежным покровом составляет 170—180 см.

Лето умеренное, тёплое, влажное. Средняя температура июля от +15 °C … +16 °C на побережье и до +17 °C … +19 °C в континентальной части. Абсолютные максимумы в отдельные годы доходят до +35 °C. Продолжительность вегетационного периода составляет около 154 дней.

Население 

Городское население в районе отсутствует. Крупнейшим населённым пунктом района является райцентр — село Богородское, с населением 4 232 человека (2002). Вторым по величине населённым пунктом района является посёлок Де-Кастри, с населением 3 724 (2002). Всего в районе 32 населённых пункта.

Муниципально-территориальное устройство 
В Ульчский муниципальный район входят 18 муниципальных образований нижнего уровня со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Ульчском районе 32 населённых пункта.

Экономика

Достопримечательности 
 У посёлка Тыр находятся развалины буддистского храма XV века, построенного на месте его предшественника, возведенного монголами в XIII веке. Находившиеся рядом с храмом так называемые «Тырские стелы» экспонируются теперь в музее во Владивостоке;
 Озеро Удыль.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Хабаровского края

Ссылки 
 Администрация Ульчского района
 Ульчский район на официальном сайте Хабаровского края

Районы, образованные в 1933 году
Появились в 1933 году в России
1933 год в Хабаровском крае
Национальные районы и сельсоветы Хабаровского края